Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение гостевой роли в комедийном телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 19 мая 1975 года на 27-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисам Зоре Ламперт за роль в сериале «Коджак» и Клорис Личмен за роль в сериале «Шоу Мэри Тайлер Мур». С 1975 по 1978 годы премия вручалась актрисам и драматических, и комедийных сериалов. В течение трех лет (1976—1978) премия была разделена на две подкатегории: «Лучшая приглашённая актриса в драматическом или комедийном телесериале» и «Лучшая приглашённая актриса второго плана в драматическом или комедийном телесериале». В 1979—1985 годах премия в данной категории не вручалась. В 1986 году категория вернулась в список награждения и стала называться «Лучшая приглашенная роль в комедийном телесериале»; в период с 1986 по 1988 годы премия не имела половых различий и вручалась как актёрам, так и актрисам. В 1989 году премия была разделена на мужскую и женскую категории и получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 32 актрисы и 2 актёра. Актриса Майя Рудольф — последняя на 2020 год обладательница премии, она получила ее за свою работу в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Актриса Клорис Личмен — абсолютная рекордсменка в категории «Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: она является трёхкратной обладательницей премии за роли в сериалах «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Малкольм в центре внимания», а также восьмикратной номинаткой на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале».

1970-е

1980-е

1990-e

2000-e

2010-e

2020-e

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Выбор телевизионных критиков» лучшему приглашённому исполнителю в комедийном сериале
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале

Примечания 

Приглашённая актриса в комедийном сериале
Награды актрисам